Алексєєв Володимир Вікторович — український футболіст.
 Алексєєв Володимир Геннадійович — український політик.
 Алексєєв Володимир Олександрович — російський науковець.
 Алексєєв Володимир Охримович — російський медальєр.
 Алексєєв Володимир Сергійович (1861—1939) — російський режисер.
 Алексєєв Володимир Федорович — російський фізико-хімік.